En Pologne, Świerczyna peut désigner : 

 dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Świerczyna, un village du powiat de Leszno
 Świerczyna, un village du powiat de Pleszew

 dans la voïvodie de Łódź
 Świerczyna, un village du powiat d'Opoczno
 Świerczyna, un village du powiat de Pabianice

 dans la voïvodie de Lublin
 Świerczyna, un village 

 dans la voïvodie de Poméranie occidentale
 Świerczyna, un village du powiat de Drawsko
 Świerczyna, un village du powiat de Koszalin

 dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Świerczyna, un village